Komen (België), een deelgemeente van Komen-Waasten in de Belgische provincie Henegouwen
Komen (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Nord
Komen (gemeente in Slovenië), een gemeente in Slovenië
Komen (plaats in Slovenië), een plaats in deze gemeente

Personen
Daniel Komen (1976), een Keniaanse atleet
Daniël Komen (1984), een Keniaanse atleet
Paul Komen, een Nederlandse pianist